Ел Ријачуело има више значења:

 Ел Ријачуело (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ријачуело, Ел Каракол (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ријачуело, Иполито Сотело (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику